Dillner ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha von Dillner (1847–1916), österreichische Opernsängerin (Sopran, Mezzosopran)
 Bertil Dillner (1923–2015), schwedischer Flugzeugkonstrukteur und Aerodynamik-Experte
 Georg Sebastian Dillner (1771–1775), deutscher römisch-katholischer Theologe und Naturaliensammler
 Gustav Dillner (1862–1947), deutscher Weber und Politiker (SPD, USPD)
 Timo Dillner (* 1966), deutscher Künstler und Schriftsteller